{{DISPLAYTITLE:C4H8}}
De molecuulformule C4H8 kan staan voor:
 Buteen (1-buteen, cis-2-buteen en trans-2-buteen)
 Cyclobutaan
 Methylcyclopropaan
 Methylpropeen (isobutyleen)